Ravensbourne University London (dawniej Ravensbourne College of Design and Communication) – brytyjski uniwersytet publiczny w Londynie, specjalizujący się w mediach cyfrowych i projektowaniu, z kierunkami w zakresach mody, grafiki, animacji, ilustracji, filmu, telewizji, produkcji muzycznej oraz gier komputerowych.

Ravensbourne University London powstało w 1962 roku. Nazwa uczelni pochodzi od rzeki Ravensbourne. Nowy kampus utworzony został w 2010 roku na North Greenwich, w pobliżu O2 Arena.

Znani absolwenci 

 David Bowie (1947–2016) – piosenkarz i aktor
 Will „Wilbur Soot” Gold (ur. 1996) – osobowość internetowa
 Peter James (ur. 1948) – pisarz, twórca powieści kryminalnych
 John Leckie (ur. 1949) – producent muzyczny
 Stella McCartney (ur. 1971) – projektantka mody

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Ravensbourne University London

Oświata w Londynie
Uczelnie w Wielkiej Brytanii
Uczelnie artystyczne w Wielkiej Brytanii